

Sigle 
Federazione lavoratori metalmeccanici – sindacato italiano
Federazione Lavoratori Militari  – sindacato militare italiano

Codici 
 FLM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Filadelfia (Paraguay)
 FLM – codice vettore ICAO di Fly Air
 flm – vecchio codice ISO 639-3 della lingua falam chin